Литовченко Вячеслав Валерьевич () — российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком новосибирской «Сибири», выступающей в КХЛ.

Карьера 
Воспитанник хабаровского хоккея. С 2005 года играл за «Амур-2». C сезонf 2008/09 игрок «Амура». После основания Молодёжной хоккейной лиги дебютировал и в составе «Амурских тигров», набрав за дебютный сезон 2010/11 в 34 играх 40 (12+28) очков. В следующем сезоне набрал 32 (11+21) очка в 33 матчах.

4 мая 2018 года, спустя десять сезонов, проведённых в «Амуре», подписал контракт с «Автомобилистом». За хабаровскую команду провёл 317 матчей, забил 33 шайбы и отдал 40 передач.

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Амурские тигры»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Сибирь»